Alyssum minimum  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Alyssum minimum descrita por L. es el Lobularia maritima subsp. maritima
Alyssum minimum descrita por Pall. es el Alyssum linifolium de Stephan
Alyssum minimum descrita por Willd. es el Alyssum desertorum de Stapf

Referencias